Garfield är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Andrew Garfield (född 1983), amerikansk-brittisk skådespelare
 Brian Garfield (1939–2018), amerikansk författare
 James Garfield (1831–1881), amerikansk politiker, USA:s president 
 John Garfield (1913–1952), amerikansk skådespelare
 Leon Garfield (1921–1996), brittisk författare
 Richard Garfield (född 1963), amerikansk spelkonstruktör

Se även 
 * Katten Gustaf

Engelska efternamn